Lagoa, mot portugais signifiant, selon les cas, "étang" ou "lagune" en français.

Toponyme

municipalités
 Lagoa, municipalité située dans l'État de la Paraïba ;
 Lagoa da Canoa, municipalité située dans l'État de l'Alagoas ;
 Lagoa Real, municipalité située dans l'État de Bahia ;
 Lagoa Santa, municipalité située dans l'État du Goiás ;
 Lagoa do Mato, municipalité située dans l'État du Maranhão ;
 Lagoa Grande do Maranhão, municipalité située dans l'État du Maranhão ;
 Lagoa da Prata, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 Lagoa dos Patos, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 Lagoa Dourada, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 Lagoa Formosa, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 Lagoa Grande, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 Lagoa Santa, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 Lagoa de Dentro, municipalité située dans l'État de la Paraíba ;
 Lagoa Seca, municipalité située dans l'État de la Paraíba ;
 Lagoa do Carro, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 Lagoa do Itaenga, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 Lagoa do Ouro, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 Lagoa dos Gatos, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 Lagoa Grande, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 Lagoa Alegre, municipalité située dans l'État du Piauí ;
 Lagoa de São Francisco, municipalité située dans l'État du Piauí ;
 Lagoa do Barro do Piauí, municipalité située dans l'État du Piauí ;
 Lagoa do Piauí, municipalité située dans l'État du Piauí ;
 Lagoa do Sítio, municipalité située dans l'État du Piauí ;
 Lagoa d'Anta, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte ;
 Lagoa de Pedras, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte ;
 Lagoa de Velhos, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte ;
 Lagoa Nova, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte ;
 Lagoa Salgada, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte ;
 Lagoa Bonita do Sul, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Lagoa dos Três Cantos, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Lagoa Vermelha, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Lagoa da Confusão, municipalité située dans l'État du Tocantins ;
 Lagoa do Tocantins, municipalité située dans l'État du Tocantins ;

autres
 Lagoa, quartier de la cité de Rio de Janeiro, située dans l'État de Rio de Janeiro ;
 Lagoa da Conceição, situé sur l'île de Santa Catarina, elle-même partie de la ville de Florianópolis, dans l'État de Santa Catarina, donne son nom à un district de Florianópolis.

Lagoa, cité et municipalité située dans le district de Faro et la région de l'Algarve ;
 Lagoa, vin portugais d'origine contrôlée produit dans la région de Lagoa ;
 Lagoa, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Lagoa, ville et municipalité située sur l'île de São Miguel, dans la région autonome des Açores ;
 Lagoa, paroisse civile de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Lagoa, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Sobral da Lagoa, paroisse civile de la municipalité d'Óbidos, située dans le district de Leiria et la région Centre.

Pseudonyme 

 Maria Armanda Pires Falcão (1917-1996), une journaliste, chroniqueuse et femme d'affaires portugaise.

Homonymie de toponyme